Кёниг ( или  ) — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители фамилии 
 Кёниг, Август (1829—1889) — немецкий композитор и дирижёр.
 Кёниг, Адольф Иванович (?—1849) — генерал-майор, директор 2-го кадетского корпуса, Георгиевский кавалер (подполковник; № 3667; 13 февраля 1823, выслуга).
 Кёниг, Александер — немецкий фигурист.
 Кёниг, Альфонс — немецкий офицер.
 
 Кёниг, Владимир Адольфович (?—?) — Георгиевский кавалер (полковник; № 8369; 26 ноября 1850, выслуга).
 Кёниг, Ганс Вильгельм (1912—1991) — оберштурмфюрер СС, врач концлагеря Освенцим.
 
 Кёниг, Готлиб (1776—1849) — немецкий лесовод и педагог.
 Кёниг, Густав — немецкий живописец.
 Кёниг, Денеш (1884—1944) — венгерский математик.
 Кёниг, Имре — английский шахматист, международный мастер.
 
 Кёниг, Карл (ботаник) — хранитель Британского музея в Лондоне.
 Кёниг, Карл (архитектор) — австрийский архитектор.
 Кёниг, Карл (лечебный педагог) — австрийский лечебный педагог, детский врач, антропософ.
 Кёниг, Лео фон (1871—1944) — немецкий художник, представитель движения Берлинский сецессион, барон.
 
 Кёниг, Лэрд — американский писатель и сценарист.
 Кёниг, Людольф — 20-й великий магистр Тевтонского ордена
 
 Кёниг, Марк (1904—1993) — американский бейсболист.
 Кёниг, Маттиас (род. 1959) — католический вспомогательный епископ архиепархии Падерборна, титулярный епископ епархии Эликроки.
 Кёниг, Осип Осипович (1831—1894) — российский писатель и юрист.
 Кёниг, Ральф — немецкий автор и художник комиксов.
 Кёниг, Рейгольт Иванович (?—?) — Георгиевский кавалер (подполковник; № 3465; 26 ноября 1819, выслуга).
 Кёниг, Рене (1906—1992) — немецкий социолог.
 Кёниг, Роберт — немецкий историк литературы.
 Кёниг, Рудольф — немецкий физик, изобретатель.
 Кёниг, Уолтер — американский актёр.
 
 
 Кёниг, Фриц (1924—2017) — немецкий скульптор-абстракционист.
 
 Кёниг, Эвальд Август — немецкий беллетрист.
 
 Кёниг, Эрнст (1908—1986) — генерал-майор вермахта, кавалер Рыцарского креста Железного креста с дубовыми ветвями

Составные фамилии 
 Кёниг-Салми, Врони (род. 1969) — швейцарская ориентировщица, чемпионка мира и Европы по спортивному ориентированию.

Другие значения 
 Кёниг (линкор) — немецкий линкор, участник Моонзундского сражения.
 (3815) Кёниг — небольшой тёмный астероид главного пояса, который был открыт 15 апреля 1959 года.

См. также 
 Кениг — другая фамилия, часто польского происхождения.
 Кёнигсберг (букв. «Королевская гора») — название Калининграда до 1946 года. Иногда в просторечии, особенно в сленге, употребляется в форме Кёниг и относится к современному Калининграду.
 Музей Кёнига — естественно-научный музей в Бонне